Niemcy:
 Stelzendorf – dzielnica Chemnitz
 Stelzendorf – dzielnica Zeulenroda-Triebes